Kocourek ist der Name von

 Estanislao Kocourek (* 1930), ehemaliger argentinischer Hürdenläufer
 Jiří Kocourek (* 1966), Diplom-Ökonom und Orgelforscher